BYN steht für:
 Belarussischer Rubel (ISO-4217-Code), Währung von Belarus
 Bayankhongor Airport (IATA-Code), Flughafen von Bajanchongor, Bajanchongor-Aimag, Mongolei

byn steht für:
 Blin (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

Abkürzung